Thorogood ist der Familienname folgender Personen:

 George Thorogood (* 1950), US-amerikanischer Bluesrock-Musiker
 Robert Thorogood (* 1972), englischer Roman- und Drehbuchautor